Таупатия — нейродегенеративное заболевание, связанное с патологическим слипанием тау-белка в так называемые нейрофибриллярные клубки в тканях мозга.

К таупатиям относят такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера, прогрессирующий надъядерный парез взора, кортикобазальная дегенерация, болезнь Пика.

Литература 
 Таупатия и когнитивные нарушения при экспериментальном сахарном диабете / М.В. Матвеева, Ю.Г. Самойлова, Н.Г. Жукова, О.А. Олейник, М.А. Ротканк // Сахарный диабет. — 2017. — Т. 20, № 3. — С. 181-184.

Белки
Патология
Нейродегенеративные заболевания